Van Hemessen es un apellido que puede referirse a:
 Catharina van Hemessen, pintora flamenca
 Jan Sanders van Hemessen, pintor flamenco